The Monks (Engelse band), een Engelse poppunkband
 The Monks (Amerikaanse band), een Amerikaanse garagerockband